Cortez kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cortês (ort), Pernambuco,

Filippinerna 

 Cortez (ort i Filippinerna), Västra Visayas, Province of Aklan,

USA 

 Cortez (ort i USA, Florida), Manatee County, 
 Cortez, Colorado, countyhuvudort, Montezuma County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar